Влади́мир Ля́хов: Ляхов, Владимир Афанасьевич (1941—2018) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Ляхов, Владимир Иванович (1919—1990) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Ляхов, Владимир Платонович (1869—1920) — генерал-лейтенант царской армии, командующий Персидской казачьей бригадой.
 Ляхов, Владимир Сергеевич (род. 1937) — советский легкоатлет, пятикратный чемпион СССР по метанию диска. 
 Ляхов, Владимир Степанович (1911—2002) — советский и российский строитель, Герой Социалистического Труда.